Sun Tiantian och Nenad Zimonjić var regerande mästare men Sun valde att inte delta, bara Zimonjić deltog det här året. Han spelade tillsammans med Anna-Lena Grönefeld. Paret förlorade i första omgången mot Cara Black och Leander Paes.

Sania Mirza och Mahesh Bhupathi finalbesegrade Nathalie Dechy och Andy Ram, 6-3, 6-1, och bärgade titeln.

Seedning

  Cara Black /  Leander Paes (Andra omgången)
  Zi Yan /  Mark Knowles (Andra omgången)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (Första omgången)
  Liezel Huber /  Jamie Murray (Andra omgången)''

  Alona Bondarenko /  André Sá'' (Första omgången)
  Květa Peschke /  Pavel Vízner'' (Första omgången)
  Anabel Medina Garrigues /  Tommy Robredo'' (Semifinal)
  Kateryna Bondarenko /  Jordan Kerr'' (Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Australiska öppna 2009